|}

Die Bahnstrecke Niš–Dimitrovgrad gehört zum Netz der Serbischen Eisenbahn und verbindet Serbien von Niš aus mit der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Technische Parameter 

Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Der Zustand der Infrastruktur ist katastrophal, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt abschnittweise lediglich noch 30 km/h.

Geografische Lage 
Die Strecke führt von Niš nach Dimitrovgrad. Sie verläuft auf 97,8 Streckenkilometern im Wesentlichen von West nach Ost. Östlich des Grenzbahnhofs Dimitrovgrad schließt sie an die Bahnstrecke Sofia–Kalotina Sapad an. Die Strecke verläuft in weiten Teilen parallel zur Nišava.

Geschichte 

Die Strecke wurde am 1. November 1887 eröffnet. Sie ist Teil der Verbindung von Westeuropa nach Istanbul und wurde so auch vom Orient-Express befahren.

Verkehr 
Derzeit wird die Strecke im Personenverkehr mit einer Ausnahme nicht mehr bedient. Diese Ausnahme ist der Optima-Express von Österreich in die Türkei, der die Strecke zwischen Mai und November befährt.

Zwischenfälle 
In den letzten fünf Jahren (Angabe von 2022) ereigneten sich aufgrund der verrotteten Infrastruktur auf der Strecke 14 Entgleisungen. Gleichzeitig befuhren im Monatsdurchschnitt 48 mit Gefahrgut beladene Güterzüge die Strecke.

Am Abend des 25. Dezember 2022 entgleisten mindestens vier Wagen eines Güterzug, der aus Bulgarien kommend nach Šabac unterwegs war, zwischen den Bahnhöfen Staničenje und Pirot. Die Strecke verläuft hier in dem sehr engen Tal der Nišava, dass sie sich mit der Autobahn A4 und der Landstraße 259 teilt. Ein mit Ammoniak beladener Kesselwagen stürzte in die Nišava, schlug leck und große Mengen Ammoniak traten aus. Die Ammoniak-Schwaden behinderten die Sicht so stark, dass es auf der Autobahn zu einer Massenkarambolage kam. Ein Mensch starb, 51 Personen wurden verletzt. Das austretende Ammoniak verursachte eine massive Umweltverschmutzung. Als es den Rettungskräften am 26. Dezember 2022 gelang, zur Unfallstelle vorzustoßen, fanden sie auf der Straße einen  Toten, einen Lkw-Fahrer, der versucht hatte, sich zu Fuß aus der Gefahrenzone zu begeben. Die Autobahn konnte am 28. Dezember 2022 wieder freigegeben werden, die Bahnstrecke erst am 16. Januar 2023.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Serbien